Дантон:
 Дантон, Жорж Жак (1759—1794) — деятель французской революции.
 Дантон — французский линейный корабль.
 «Дантон» — художественный фильм режиссёра Анджея Вайды, вышедший в 1982 году и получивший премию «Сезар».